Die Umaghlessi Liga 1991/92 war die 3. offizielle Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Dinamo Tiflis gewann wie in den beiden Jahren zuvor den Meistertitel.

Modus 
Die zwanzig Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jedes Team 38 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1991/92 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1991
Fußballsaison 1991/92